Ереме́ев (Ереме́ева) — русская фамилия, образованная от имени Еремей. Известные носители:

Еремеев 
 
 

 Еремеев, Алексей Семёнович (1923—2003) — советский военный деятель и деятель оборонной промышленности, генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР.
 Еремеев, Борис Романович (1903—1995) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Еремеев, Валериан Евгеньевич (1899—1980) — деятель советского шахматного движения и журналист; судья всесоюзной категории.
 Еремеев, Валерий Николаевич (1942—2020) — академик НАНУ, океанолог.
 Еремеев, Василий Андреевич (род. 1923) — советский футболист.
 Еремеев, Виталий Михайлович (род. 1975) — казахстанский хоккеист.
 
 
 
 Еремеев, Евдоким Еремеевич (1796—?) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Еремеев, Егор Никитич (род. 1984) — российский пляжный футболист, нападающий сборной России.
 Еремеев, Зотик Иоасафович (в монашестве Зосима; род. 1947) — архиерей Русской православной старообрядческой церкви.
 Еремеев, Иван Иванович (1911—1973) — советский рабочий Купавинской тонкосуконной фабрики.
 Еремеев, Иван Максимович (1887—1957) — советский, украинский и французский селекционер растений.
 Еремеев, Иван Максимович (генерал) — генерал-лейтенант
 Еремеев, Игорь Анатольевич (род. 1964) — полковник полиции РФ, командир ОМОН Управления Росгвардии по Тверской области в 2000—2020 годах.
 Еремеев, Игорь Миронович (1968—2015) — украинский предприниматель и политический деятель. Народный депутат Верховной Рады IV, VII и VIII созывов.
 Еремеев, Иннокентий Иванович (1878—1925) — русский военный и государственный деятель, городской голова Хабаровска (1906—1914) и Владивостока (1920—1922).
 Еремеев, Константин Степанович (1874—1931) — советский партийный и военный деятель, журналист.
 
 Еремеев, Никандр Сергеевич (псевдоним Лекайн; 1907—1960) — марийский советский писатель, журналист и прозаик, редактор.
 
 
 Еремеев, Павел Владимирович (1830—1899) — русский минералог.
 Еремеев, Пётр Васильевич (1911—1941) — старший лейтенант, лётчик, Герой России.
 Еремеев, Руслан Николаевич (в монашестве Петр; род. 1973) — игумен Русской православной церкви, ректор Российского православного университета.
 
 Еремеев, Тимур Сергеевич (род. 1983) — российский актёр, телеведущий.

Еремеева

См. также 
 Еремеево
 Еремеевы (дворянские роды)